

Brasil 
 Faculdade de Farmácia da PUCRS
 Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais

 Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
 Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade de São Paulo
 Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará

Portugal 

 Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

Desambiguações de organizações